Marie-Hélène Dozo (née en 19??), monteuse belge.
 Basilio Lami Dozo (né en 1929), militaire de l'aviation argentine.
 Dozo, quatrième album studio du rappeur Kaaris, sorti en .
 Les dozos, confrérie de chasseurs en Afrique de l'Ouest

Patronyme hispanique